Emmy har flere betydninger:

 Emmy (navn) – Et pigenavn.
 Emmy Award – En amerikansk prisuddeling.